4 miejscowości w Polsce:
 Bartków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Wąsosz
 Bartków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Dobroszyce
 Bartków – gajówka w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Korczew
 Bartków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk
 
Zobacz też: Bartkowo